Ariaramna ist:

der Name des 3. achämenidischen Königs: Ariaramna I.
der Name des Herrschers von Kappadokien: Ariaramna (Kappadokien)